Соревнования по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на летних Олимпийских играх 2012 прошли с 9 по 11 августа в спортивно-концертном комплексе «Уэмбли Арена».

В квалификационном раунде, состоявшемся 9 и 10 августа, приняли участие 24 спортсменки из 21 страны. Десять лучших гимнасток по итогам квалификации выступили в финале многоборья 11 августа.

Российская гимнастка Евгения Канаева выиграла «золото» на второй Олимпиаде подряд.

Медалисты

Квалификация 
Q — квалификация пройдена; R — резерв квалификации.

Финал

Ссылки 
 Художественная гимнастика на сайте Олимпийских игр в Лондоне